Дром () — дорога, улица.
 Дром (департамент) — департамент во Франции.
 Дром (Эн) — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Дром (река) — река во Франции.
 Дром (театр) — цыганский театр в Финляндии.